Бродовский — польская фамилия.

Известные носители:

 Бродовские — дворянский род.

 Бродовский, Антоний (1784—1832) — польский художник и педагог.
 Бродовский, Влодзимеж (Владимир Львович; 1823—1903) — доктор медицины, профессор Варшавского университета, автор ряда научных трудов.
 Бродовски, Дик (1932—2019) — американский бейсболист.
 Бродовский, Марк Максимович (1879—1919) — российский журналист.
 Бродовский, Самуил — польский писатель XVIII века по военному искусству и истории.
 Бродовский, Стефан Иоахимович (Братман-Бродовский) (1880—1937) — советский дипломат, участник революции и гражданской войны в России.
 Бродовский, Тадеуш (1821—1848) — польский живописец; сын Антония Бродовского.
 Бродовский, Юзеф (1828—1900) — польский художник; сын Антония Бродовского.

См. также 
 Бродовский район

Примечания